Plusieurs villes ou communes possèdent une rue du Carmel. Elle rappelle la présence, ancienne ou encore actuelle, d'un monastère de religieuses carmélites contemplatives.

Australie 
 Rue du Carmel (Carmel street), à Bardon (Queensland)

Belgique 
 Rue du Carmel, à Marloie

Canada (Québec) 
 Rue du Carmel à Danville
 Rue du Carmel à Nicolet

États-Unis 
 Rue du Carmel (Carmel street), à San Francisco

France 
 Rue du Carmel, à Lisieux
 Rue du Carmel, à Nancy

Luxembourg 
 Rue du Carmel à Luxembourg

Royaume-Uni 
 Rue du Carmel (Carmel street), à Belfast (Irlande du Nord)

Suisse 
 Rue du Carmel, à Develier

Carmel
Ordre du Carmel